Lost in Time může být:

 Lost In Time (MUD) – česká hra
 Lost in Time (hra) – francouzská hra
 Lost in Time (album, Eric Benét) – album Erica Benéta z roku 2010
 Lost in Time (album, Akino) – album zpěvačky Akino z roku 2010